Bane puede referirse a:

 Cad Bane , un personaje de las series de Star Wars.
 El dios Bane, una deidad ficticia del mundo de Reinos Olvidados.
 Bane, un personaje del cómic Batman.
 Bane, un centauro perteneciente al universo de Harry Potter.
 Darth Bane, un personaje de las novelas de Star Wars.
 Bane''', un personaje de la serie de novelas de fantasía El ciclo de la puerta de la muerte.